Tosca — австрийский электронный дуэт, состоящий из Ричарда Дорфмейстера и Руперта Хьюбера, играет в стиле трип-хоп.

Это второй подобный проект, первый — Kruder & Dorfmeister. Первый альбом группы, «Opera», был выпущен в 1997 году под лейблом G-Stone Recordings.

История 
Ричард Дорфмейстер (Richard Dorfmeister) и Руперт Хьюбер в первый раз встретились в школе, и начали экспериментировать с катушечными магнитофонами, индийской музыкой и текстами песен.
После школы, Дорфмейстер и Хьюбер пошли каждый своей дорогой: Дорфмейстер начал продюсировать и выступать с Питером Крудером, а Хьюбер погрузился в экспериментальную музыку. Его треки были представлены на таких фестивалях, как Wiener Festwochen (Private Exile, 2004), Centre Pompidou (Sonic Process, 2002) и Ars Electronica (Radiotopia, 2002), а также в телесериалах (C.S.I.: Место преступления Майами, Секс в большом городе) и на радио (signations for the ORF — Austrian Broadcasting Company).

Дискография

Студийные альбомы 
 Opera (1997)
 Suzuki (2000)
 Dehli9 (2003)
 J.A.C. (2005)
 No Hassle (2009)
 Odeon (2013)
 Outta Here (2014)
 Going Going Going (2017)
 Osam (2022)

Альбомы ремиксов 
 Fuck Dub Remixes (1997)
 Chocolate Elvis Dubs (1999)
 Suzuki in Dub (2000)
 Different Tastes of Honey (2001)
 Souvenirs (2006)
 Pony (No Hassle Versions) (2010)
 Tlapa: The Odeon Remixes (2013)
 Shopsca — The Outta Here versions (2015)
 Boom Boom Boom (The Going Going Going Remixes) (2018)

Синглы 
 1994 —Chocolate Elvis (G-Stone Recordings)
 1995 —Favourite Chocolate (G-Stone Recordings)
 1996 —Fuck Dub (G-Stone Recordings)
 1997 —Buona Sarah (G-Stone Recordings)
 1997 — Fuck Dub Remixes Vol. 1-3 (G-Stone Recordings)
 1999 — Chicken Chiefly / Chocolate Elvis Dub (Pork Recordings)
 1999 — Chocolate Elvis (G-Stone Recordings)
 1999 — Suzuki EP (G-Stone Recordings)
 2003 — Wonderful (Studio !K7)
 2005 — Damentag (Studio !K7)
 2005 — Heidi Bruehl (Studio !K7)
 2006 — Souvenirs EP (G-Stone Recordings)

Позиции в чартах

Музыкальные премии 
 2004: Amadeus Austrian Music Award-Nominating National Rock/Pop Group
 2001: Amadeus Austrian Music Award-Nominating National Rock/Pop Group

Ссылки 
 G-Stone Recordings
 Rupert Huber 
 «No Hassle» Microsite 
 «Odeon» Microsite
   Resident Advisor on «No Hassle», 29.04.2009

Примечания 

Музыкальные коллективы Австрии
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award